Oser steht für:

 Geländeerhebungen, siehe Os (Landschaft)
 Oser (Stamm), illyrischer Volksstamm
 Hebräisch für das Verb helfen, Azar für geholfen

Oser ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard L. Oser (1899–1995), US-amerikanischer Biochemiker und Lebensmittelchemiker
 Charles Oser (1902–1994), Schweizer Jurist, Bundeskanzler 1952–1967
 Friedrich Oser (1820–1891), Schweizer Dichter und Pfarrer
 Fritz Oser (1937–2020), Schweizer Pädagoge und Hochschullehrer
 Hans Oser (Komponist) (1895–1951), Schweizer Dirigent, Chorleiter und Komponist 
 Hugo Oser (1863–1930), Schweizer Rechtswissenschaftler und Bundesrichter
 Jean Oser (1908–2002), deutsch-amerikanischer Filmeditor

 Leopold Oser (1839–1910), österreichischer Internist
 Pierre Oser (* 1956), deutscher Komponist und Musiker

Siehe auch:
 Ohser
 Azar